Вильяльба-де-лос-Алькорес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-Торосос. Занимает площадь 101,7 км². Население — 474 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

Покровителем города считается Святая Дева де лас Фуэнтес.

Население

Примечания

Ссылки 
 * 

Муниципалитеты Вальядолида